Burkesuchus (betekent 'Coleman Burke's krokodil') is een geslacht van uitgestorven basale Neosuchia uit de Toqui-formatie uit het Laat-Jura (Tithonien) van het zuiden van Chili. Het geslacht wordt momenteel vertegenwoordigd door één soort.

Naamgeving
De typesoort Burkesuchus mallingrandensis werd in 2021 benoemd en beschreven door Fernando Emilio Novas. De geslachtsnaam eert Coleman Burke die het onderzoek ruimhartig financieel ondersteunde. De soortaanduiding verwijst naar de streek Mallin Grande, een om zijn schoonheid bekend landschap vlakbij de vindplaats gelegen.

Het holotype SQO.PV 17700 bestaat uit een gedeeltelijke hersenpan, een wervelboog van een halswervel, vier ruggenwervels, een rechterschouderblad, een rechterravenbeksbeen, een rechteropperarmbeen, een ellepijp, een linkerzitbeen, het distaal uiteinde van het rechterdijbeen, en een cervicale en twee dorsale osteodermen. De fossiele resten van het paratype SQO.PV 17701 bestaan uit een bijna volledig rechterdijbeen, twee ruggenwervels en een dorsaal osteoderm. De fossielen werden in 2014 ontdekt, maar werden op 23 juli 2021 als een nieuw geslacht en soort beschreven.

Beschrijving
Burkesuchus mallingrandensis was opmerkelijk klein en ongeveer zeventig centimeter lang. De schedel is verticaal plat en overdwars breed naar achteren uitlopend en wordt gekenmerkt door een naar achteren en beneden gebogen vleugelachtig squamosum.

Levenswijze
Burkesuchus was een kleine carnivoor die waarschijnlijk op ongewervelde dieren zoals insecten en schaaldieren leefde en zich mogelijk had gevoed met kleine gewervelde waterdieren zoals vissen. Burkesuchus mallingrandensis was niet in staat zich te voeden met grote prooidieren of door grote stukken vlees te scheuren zoals moderne krokodillen dat doen.

Fylogenie 
Burkesuchus mallingrandensis behoorde tot de clade Mesoecrocodylia die alle levende krokodillen en andere verwanten omvat. Hij staat basaal in de Neosuchia.

Hieronder is een cladogram dat de fylogenetische plaatsing van Burkesuchus toont volgens Novas et alii (2021):

Uitgestorven Crocodylomorpha